Iryo steht für:
 Marke eines Zuges der Bahngesellschaft Intermodalidad de Levante
 Iryo Gesellschaft für Gesundheitsmanagement GmbH, Berliner Unternehmen

Iryo ist der Nachname folgender Personen:
 Masataka Iryo, japanischer Baseballspieler
 Kenshin Iryo, schwedischer Sänger